Chetwynd kan syfta på följande:

 Chetwynd, British Columbia, ort i Kanada
 Chetwynd, Shropshire, civil parish i England, Storbritannien
 Mount Chetwynd, berg i Antarktis